Фуэнльяна ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 301 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de Alcubillas
 Web de Carrizosa
 Web de Cozar
 Web del Campo de Montiel
 Web de Fuenllana (Ciudad Real)
 Web de Malagón
 Web de Santa Cruz de Mudela
 Web de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
 Web de Villahermosa (Ciudad Real)
 Web de Villahermosa, las Lomillas (Ciudad Real)

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля